Princ Baudouin Belgický (3. června 1869 – 23. ledna 1891), narozený v Bruselu, byl prvním dítětem a nejstarším synem prince Filipa, hraběte z Flander, a jeho manželky, princezny Marie Hohenzollernské.

Baudouin byl synovcem Leopolda II. Belgického. Po smrti Leopolda, vévody z Brabantu, nejstaršího (a jediného) syna Leopolda II., šest měsíců před Baudouinovým narozením, zůstal v řadě následnictví pouze jeden člověk - mladší bratr Leopolda II., princ Filip, hrabě z Flander.

Baudouinovo narození v červnu 1869 bylo oslavováno po celé zemi. V době svého narození byl, po svém otci, druhý v řadě na trůn. Král Leopold II. měl poté ještě jedno dítě, další dceru Klementinu. Princ Baudouin byl tedy připravován, aby mohl nastoupit na trůn jako král po svém strýci.

Po smrti prince Baudouina se, po smrti otce, stal domnělým dědicem jeho mladší bratr Albert. Později vystřídal svého strýce Leopolda II. na trůnu jako král Albert I. Belgický.

Smrt 
Baudouin zemřel v paláci hraběte z Flander 23. ledna 1891, den po výročí smrti svého bratrance Leopolda. Baudouin byl na návštěvě u své nemocné sestry Henriette. Princ, který trpěl chřipkou, trval na tom, že zůstane se svou sestrou. Baudouin měl být v době své smrti brzy zasnouben se svou sestřenicí Klementinou.

Po smrti prince Baudouina byl belgický parlament odročen a divadla a veřejné instituce byly, až do konce pohřbu, zavřeny. Baudouinovo tělo bylo pohřbeno v královské kryptě v kostele Panny Marie z Laekenu v Bruselu.

Po Baudouinově smrti se, po smrti otce, jeho mladší bratr Albert stal domnělým dědicem a později vystřídal svého strýce Leopolda II. na trůnu jako král Albert I. Belgický.

Vyznamenání 
 Velkostuha řádu Leopolda

Předkové

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1869
Úmrtí v roce 1891
Belgičtí princové
Narození 3. června
Úmrtí 23. ledna
Muži